Casa Crespi – edificio storico di Milano situato in corso Venezia 20
Casa Crespi – edificio storico di Milano situato in via Sant'Andrea 15

Pagine correlate
Villa Crespi